Консервы — многозначный термин.

 Консервы  (от  — сохраняю) — пищевые продукты животного или растительного происхождения, которые были подвергнуты специальной обработке и упаковке с целью длительного хранения без порчи.
 «Консервы» — российский кинофильм 2007 года.
 «Консервы» — операция, проведённая СС, послужившая одним из поводов к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

См. также 
 Консерванты
 Консервация